kwas moczowy
 United Artists
 United Airlines
 Unia Afrykańska

Zobacz też 
 U-A